

Települések 

 Bosznia-Hercegovina
 Ponor falu Olovo községben, a Zenica-Doboji kantonban 
 Ponor falu Pale községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Ponor falu Cetingrad községben, Károlyváros megyében
 Ponor Korenički falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében

 Montenegró
 Ponor falu Berane községben

 Románia
 Aranyosponor, Fehér megye
 Nagyponor, Fehér megye
 Ohábaponor, Hunyad megye
 Ponor, Hunyad megye

 Szerbia
 Ponor falu Knjaževac községben, a Zaječari körzetben
 Ponor falu Pirot községben, a Piroti körzetben

Egyéb földrajzi nevek 
 Ponor hegycsúcs Romániában, Szilágy megyében